Vilho Palosaari (ur. 20 lipca 2004) – fiński skoczek narciarski. Medalista mistrzostw kraju. Indywidualny mistrz świata juniorów z Whistler.

Przebieg kariery 
W sierpniu 2019 w Râșnovie zajął 5. miejsce w konkursie Pucharu Karpat. W tym samym miesiącu w tej miejscowości zadebiutował w FIS Cupie, plasując się w piątej i szóstej dziesiątce. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wystartował w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie został zdyskwalifikowany, a z reprezentacją Finlandii zajął 13. miejsce w konkursie drużynowym i 12. lokatę w rywalizacji zespołów mieszanych.

W lutym 2021 w Lahti po raz drugi w karierze wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 39. pozycję w zmaganiach indywidualnych. We wrześniu 2021 w tej samej miejscowości zdobył pierwsze punkty FIS Cupu, w słabo obsadzonych zawodach (w obu wystąpiło niespełna 30 skoczków) plasując się na 12. i 11. miejscu. W grudniu 2021 w Ruce zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując dwukrotnie pozycje w piątej dziesiątce. W marcu 2022 w Zakopanem wystartował w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 35., w konkursie drużynowym z fińską kadrą zajął 9. miejsce, a w rywalizacji drużyn mieszanych 11. pozycję. W tym samym miesiącu w Lahti wystąpił na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy plasując się na 16. miejscu w konkursie indywidualnym, 5. w drużynowym i 6. w rywalizacji zespołów mieszanych.

We wrześniu 2022 zdobył pierwsze w karierze punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego, w zawodach w Lillehammer zajmując 22. miejsce. 5 listopada 2022 w swoim debiucie w Pucharze Świata zajął 49. lokatę w zawodach w Wiśle. 1 stycznia 2023 w konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen zajął 26. miejsce, tym samym zdobywając pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

2 lutego 2023 w Whistler został mistrzem świata juniorów w rywalizacji indywidualnej, wyprzedzając Jonasa Schustera i Jana Habdasa.

Palosaari jest medalistą mistrzostw Finlandii – latem 2021 zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym na skoczni normalnej.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Palosaariego na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Palosaariego na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Palosaariego na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 12 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 15 stycznia 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2004